

Geografie
 Dakota-territorium, een bestuurlijk gebied in de Verenigde Staten dat bestond van 1858 tot 1889.
 Dakota (Aruba), een plaats op Aruba
 Dakota (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
 Dakota (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten

Personen
 Dakota Fanning, een Amerikaanse actrice 
 Markus Schulz, alias van de Duitse dj Dakota
 Dakota (zangeres), Britse zangeres

Transport
 Douglas DC-3, de Royal Air Force noemde het vliegtuig Dakota dat werd vervaardigd door de Amerikaanse vliegtuigfabriek Douglas Aircraft Company.
 oude naam van Internationale luchthaven Koningin Beatrix op Aruba
 Dakota (schip, 1905), een Amerikaans schip uit 1905 dat verging in 1907.

Entertainment
 The Dakotas, een Britse popgroep
 Dakota (film), een Nederlandse speelfilm uit 1974, geregisseerd door Wim Verstappen, waarin een Dakota-vliegtuig een belangrijke rol speelt.
 Dakota (1988), een Amerikaanse dramafilm uit 1988 onder regie van Fred Holmes.
 Dakota (band), een Amerikaanse popgroep die eind jaren 70 werd opgericht door Bill Kelly en Jerry Hludzik.
 Dakota (nummer), een nummer van de Welshe band Stereophonics.

Andere
 Dakota (volk), een volk van Noord-Amerikaanse indianen
 Dakhóta, de taal van het volk de Dakota
 The Dakota Dakota-gebouw, een beroemd appartementencomplex in New York. Hier woonde John Lennon toen hij werd vermoord voor het gebouw.